Monroeville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Monroeville (Alabama)
 Monroeville (Indiana)
 Monroeville (New Jersey)
 Monroeville (Ohio)
 Monroeville (Pennsylvania)